Monts, commune française d'Indre-et-Loire
 Monts, commune française de l'Oise
 Les Monts désignent l'ensemble des montagnes qui partagent la Corse en deux parties.

Voir aussi 
Monts-en-Bessin, commune française du Calvados
Monts-en-Ternois, commune française du Pas-de-Calais
Monts-sur-Guesnes, commune française de la Vienne
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France